Anapski (Novoberezanski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Anapski (Pàvlovski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia